Stati Uniti d'America
Lathrop – città della Contea di San Joaquin, California
Lathrop – città della Contea di Clinton, Missouri
Lathrop – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania